Twerenbold ist der Familienname folgender Personen:

 Hansrudolf Twerenbold (* 1939), Schweizer Schauspieler
 Maurus Twerenbold (* 1988), Schweizer Jazzmusiker
 Paul Twerenbold (* 1946), Schweizer Politiker (CVP)
 Werner Twerenbold (1946–2015), Schweizer Unternehmer

Twerenbold ist der Name folgender Unternehmen:
 Twerenbold Service, Schweizer Reiseunternehmensgruppe